Église Sainte-Marie-Madeleine peut faire référence à différentes églises.

Église apostolique arménienne Sainte-Marie-Madeleine (Ixelles) de Bruxelles
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Tournai (Hainaut)

Église Sainte-Marie-Madeleine de Séville

Église Sainte-Marie-Madeleine, Acheux-en-Vimeu (Somme)
 Collégiale Sainte-Marie-Madeleine, Aigueperse (Rhône)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Aiglun (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Amiens (Somme)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Le Bellay-en-Vexin (Val-d'Oise)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Bournel (Lot-et-Garonne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Contes (Alpes-Maritimes)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Coursegoules (Alpes-Maritimes)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Dommery (Ardennes)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Domont (Val-d'Oise)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Gap (Hautes-Alpes)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Grandecourt (Haute-Saône)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Heutrégiville (Marne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Iviers (Aisne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Lille (Nord)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, ancienne chapelle des Carmes de Lille (Nord)
 Église Sainte-Marie-Madeleine de Lincel, Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Maignelay-Montigny (Oise)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Marcoussis (Essonne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Maxilly-sur-Léman (Haute-Savoie)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Mézières-en-Brenne (Indre)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Mont-Notre-Dame (Aisne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet (Yvelines)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Morlancourt (Somme)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Neuilly-en-Donjon (Allier)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Nézignan-l'Évêque (Hérault)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Pécy (Seine-et-Marne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Pérouges (Ain)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Pibrac (Haute-Garonne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Port-Brillet (Mayenne)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Rennes-le-Château (Aude)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Sorlin-en-Bugey (Ain)
 Église Sainte-Marie-Madeleine-et-Saint-Blaise, Sindères (Landes)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Sorède (Pyrénées-Orientales)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher)

Église Marie-Madeleine, Budapest

Église Sainte-Marie-Madeleine, Jérusalem

Église Sainte-Marie-Madeleine, Bordighera
 Église Santa Maria Maddalena, Giudecca
 Église Sainte-Marie-Madeleine, La Magdeleine

Église Sainte-Marie-Madeleine, Riga

Église Sainte-Marie-Madeleine, Maasland (Hollande-Méridionale)

Église Sainte-Marie-Madeleine, Braga

Église Sainte Marie-Madeleine (Launceston, )
 Église Sainte Marie-Madeleine (Richmond, )
 Église Sainte Marie-Madeleine (Sandringham, )

Église Sainte-Marie-Madeleine, Beli Potok (Serbie centrale)
 Église Sainte-Marie-Madeleine, Popovac (Serbie centrale)

Église Sainte-Marie-Madeleine de Marioupol (ancienne).
 Église Sainte-Marie-Madeleine de Marioupol (nouvelle).

Voir aussi 

 
 
 

Sainte-Marie-Madeleine